Az év lengyel labdarúgója () díjat a népszerű lengyel labdarúgó-magazin a Piłka Nożna jóvoltából adják át 1973 óta.

Díjazottak

Források 

Lengyel
Lengyel labdarúgás